Железнодорожный вокзал в Турку ( ) — пассажирский терминал станции Турку, один из крупных транспортных узлов Финляндии, соединяющий город с Хельсинки, Йоэнсуу (через Тампере или Пиексямяки). Обслуживает до 1 млн человек в год.

История 

Железнодорожный вокзал в Турку был открыт в 1876 году одновременно со строительством вокзала и железнодорожного пути в Тампере. В открытии принимал участие будущий император Александр III. Первоначальное сообщение было лишь с Тампере и  и было незначительным.

В 1899 году была построена железная дорога до Хельсинки, что заметно активизировало интенсивность сообщений.

В 1938 году старый железнодорожный вокзал был снесён и на его месте построено современное здание. В дополнение в двум основным линиям на Хельсинки и Йоэнсуу были добавлены направления на Наантали и Уусикаупунки. Позднее эти локальные линии были закрыты (с Наантали в настоящее время осуществляются лишь грузовые перевозки), но ведутся разговоры о восстановлении пассажирского сообщения с Наантали.

В отличие от Хельсинки, где здание железнодорожного вокзала составляет заметную архитектурную доминанту, железнодорожный вокзал Турку выдержан в простых и неброских формах, не выделяя здания из окружающего архитектурного ландшафта.

7 июня 2010 года ж/д вокзал Турку был официально переименован из «Железнодорожного вокзала Турку» в «Центральный железнодорожный вокзал Турку» ( →  и  → ), что в информационных табелях отражается как «Turku C».

Примечания

Ссылки 
 
  Сайт VR-Финские железные дороги
 MetroJuhaportaali

Транспорт Турку
Турку